Ахмед Шауки (, ; род. 31 мая 1982 года, в Тетуане, Марокко), известный как Chawki () — марокканский музыкант и автор песен. Прославился в 2013 году после сотрудничества со шведским продюсером марокканского происхождения RedOne в международном хите «Habibi I love you» (в переводе «дорогая, я люблю тебя») с участием кубинско-американского рэпера Pitbull. Песня стала большим летним хитом на ближневосточных хит-парадах, а также чартах Европы, в том числе во Франции и Нидерландах. По случаю чемпионата мира по футболу 2014 года он вместе с группой Magic System выпускает посвящённую футболу песню «Magic in the Air», ставшую хитом во Франции и Бельгии. Трек, как и «Habibi I Love You», был спродюсирован RedOne. Он подписывает контракт с RedOne Records, международным рекорд — лейблом, основанным и принадлежащему известному продюсеру.

Он говорит на арабском, испанском, английском и французском языках.

Ранняя жизнь 
Чавки сочинял и пел стихи с детства. Он учился в Национальной школе театра и пения в Тетуане, и принял участие в ряде мероприятий, где получил несколько наград. Затем он поступил в институт изящных искусств в Тетуане, специализируясь на классическом и западном пении, изучении музыкальной теории.

В 2000 году Чавки взял первый приз на фестивале арабской музыки, организованном «Maison Du Littoral» в Тетуане. Затем он вместе с другими молодыми музыкантами сформировал свою музыкальную группу La Paloma. La Paloma, создав свой гибридный стиль на основе арабских и марокканской музыки фламенко в последующие годы с большим успехом и многочисленным публикациями в СМИ участвовали в нескольких национальных и международных фестивалях. В результате, он стал постоянным гостем на телевизионных шоу и радиостанций, в том числе программ «Nasima» и «Chanel One» телеканала 2М. Он выпускает хиты «Ya Lmima», «La Paloma» и «Sinine», последний в сотрудничестве с испанской группой Librejano.

В 2009 и 2010 годах Чавки выпускает новые песни «Inta Lya», «Ya Nassini», «Ghaly» и «La Paloma» пользующиеся достаточной популярностью, несмотря на отсутствие поддержки со стороны звукозаписывающих компаний.

2013: прорыв 
Чавки привлёк внимание RedOne в процессе производства коллективной панарабский оперетты «Bukra» (на арабском языке بكرة означает завтра) в сотрудничестве с Куинси Джонсом. В конце концов Чавки был включён наряду с большим количеством арабских художников в проект. Прорыв Ахмеда Чавки произошёл в 2012 году, когда он объединился с RedOne. В то время RedOne продюсирует альбом Халеда C’est la vie и заглавный трек «C’est la vie» открывает двери для дальнейшего сотрудничества с музыкантами Ближнего Востока в том числе Ахмеда Чавки с «Habibi I Love You», многоязычной кроссовер песни с элементами арабской музыки и западных танцевальных мелодий.

Основная версия «Habibi I Love You» с участием Pitbull стала в течение лета 2013 года большим хитом, стартовав с живого выступления во время церемонии закрытия фестиваля Mawazine 2013 года в Рабате и возглавив чарты в Ливане, Египте и районе Персидского залива.

Песня стала особенно популярна во Франции в хит-парадах SNEP, официальных французских Singles Chart с дополнительным французским текстом, как «Habibi I Love You (Mon Amour I Love you)» с вокалом франко-алжирской певицей Кензой Фарах. Французская трехъязычная версия была запущена с живого выступления в Марселе во время «Fête de la Musique» 21 июня 2013 г. В Испании и всех испаноязычных рынках песня обрела популярность дополнительным испанским текстом в исполнении Ахмеда Чавки, певицы Софией — дель — Кармен и рэпера Pitbull. Песня была летним хитом в Нидерландах благодаря голландской версии с голландским певцом Do van Hulst. Голландская версия, на самом деле это многоязычная (голландский, испанский, английский и арабский) вариант, сделанный Чавки с Pitbull & Do. Она была выполнена Chawki Do на RTL Late Night. Песня также очень хорошо продавалась на скандинавских рынках из-за участия RedOne, который начал свою карьеру в Швеции. Песня Чавки была переведена в том числе на румынском языке как «Хабиби» Nek si Blondu de la Timisoara. Ахмед Чавки выпустил официальный румынский вариант, вместе с Mandinga и дополнительным румынским текстом. Чавки поёт свои части на арабском и испанском языках.

Песня стала предметом большого количества ремиксов и появляется в ряде сборников. Он также остаётся очень популярным среди выполняющих Zumba фитнес упражнения.

Чавки выпустил свой ​​второй сингл «Ana Bahwak» (I Adore You), также спродюсированный RedOne.

2014: Дальнейший успех 
По случаю чемпионата мира по футболу 2014 года, Ахмед Чавки теперь идёт с мононимом Чавки, который был показан в посвящённой футболу песни «Magic in the Air» (Магия в воздухе) с группой Magic System (Волшебная Система), в рамках подготовки к 2014 году Чемпионата мира по футболу в Бразилии, ставшей хитом во Франции и Бельгии и многих других европейских хит — парадов. Трек, как и «Habibi I Love You», был спродюсирован RedOne.

Одновременно он выпускает свой ​​сольный сингл «Время нашей жизни», вновь продюсируемый RedOne и выпущенный на RedOne Records. Также выходят французская «Time of Our Lives (Notre Moment)» и арабская «Farhat al 'Aalam» версии.

Награды и номинации

WatsUp TV Africa Music Video Awards 

!Ref
|-
|rowspan="5"|2016
|rowspan="5"|Tsunami
|African Video of the Year
|
|
|-
|Best North African Video
|
|
|-
|Best African Dance Video
|
|

Дискография

Синглы 

*Did not chart in the main Belgian Ultratop chart, but on the «bubbling under» Belgian Ultratip chart
**Did not chart in the main Dutch 40 chart, but on the «bubbling under» Dutch Tipparade chart

Не попавшие в хит-парады релизы синглов
 2009: «Inta liya»
 2010: «Ya Nasini Ya Habibi» 
 2010: «Ghaly» 
 2014: «Ana Bahwak» 
 2014: «Come Alive» (featuring RedOne)
 2015: «Kayna Wla Makaynach» 
 2016: «Tsunami»

Примечания 

Музыканты Марокко